Адгербал () — имя карфагенского происхождения, известные носители:

 Адгербал (флотоводец) — карфагенский полководец и флотоводец периода Первой Пунической войны
 Адгербал — карфагенский офицер периода Второй Пунической войны в войске Магона Баркида
 Адгербал (царь) — царь Нумидии (118—112 до н. э.)